La dolmen de Candumy est un dolmen situé à Cabasse, dans le département du Var en France.

Description 
Le dolmen a été découvert et fouillé par Gérard Bérard. Il a été édifié sur une petite butte naturelle au centre de la plaine. La chambre sépulcrale est de forme légèrement trapézoïdale. Les côtés (environ  de longueur) sont très endommagés et du couloir, qui ouvre au sud-ouest, il ne reste que quelques orthostates.

Les fouilles archéologiques y ont révélé plusieurs dépôts. Une fosse creusée dans l'angle nord-est de la chambre contenait les restes partiellement brûlés d'un individu dont le crâne avait été posé entre deux dalles dressées. Le mobilier funéraire se composait de pointes de flèches en pierre, d'une pendeloque en cristal de roche et d'une alène en cuivre.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Sites mégalithiques du Var

Candumy
Cabasse